Скирта — щільно складена маса сіна, соломи або снопів, довгастої форми, призначена для зберігання просто неба.

Скирда — українське прізвище.

 Людмила Скирда — українська поетеса, перекладач, літературознавець. Дочка Тамари Скирди.
 Михайло Скирда — генерал-майор МВС СРСР.
 Тамара Скирда — український науковець, педагог. Мати Людмили Скирди.
 Юрій Скирда — український художник, режисер-мультиплікатор.
 Скирта Андрій Вікторович (1992—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Інше:

 Скирда (гора) — гора в Криму.

Див. також 
 Скирта (прізвище)

Українські прізвища